Karolino – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie legionowskim, w gminie Serock.
 Karolino – wieś na Białorusi, w rejonie postawskim obwodu witebskiego, około 16 km na południowy zachód od Postaw.
 Karolino – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Krupica.
 Karolino – dawny zaścianek na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie miadzielskim, w sielsowiecie Budsław.
 Karolino – część wsi Rubież na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Słobódka.
Karolino – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Sitce.